Miejscowości w USA:
 Pine Level – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Pine Level – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Autauga
 Pine Level – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
Gminy w USA:
 Pine Level (ang. Pine Level Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston